Single numer jeden w roku 1983 (Japonia)
 Single numer jeden w roku 1983 (USA)